Garfield es el nombre de dos estaciones del Metro de Chicago:

  Garfield (línea Roja).
  Garfield (línea Verde).